św. Flor(us) – męczennik z II w., święty chrześcijański
 św. Florus (V w.) – pierwszy biskup francuskiej diecezji Lodève, święty katolicki
 św. Florus – patrycjusz, biskup Amisos na przełomie VI/VII w., święty prawosławny